Ottar est un roi semi-légendaire de Suède mentionné dans Beowulf.
 Ottar de Hålogaland (fl. 890) est un aventurier viking.
 Ottir Iarla (mort en 918) est un aventurier viking actif en Irlande.
 Óttarr svarti est un scalde irlandais.
 Ottar Ottarsson (mort en 1148) est un roi de Dublin.
 Ottar af Roskilde est une réplique de drakkar au Musée des navires vikings de Roskilde.